Personen
Frederik Sioen, met de artiestennaam Sioen
Michèle Sioen, Belgisch onderneemster en voormalige voorzitter van het VBO. 

Varia
 Sioen Industries, een West-Vlaamse textielfirma